«Тропесон» () — испанский футбольный клуб из городка Танос, в пригорода Торрелавеги, в провинции и автономном сообществе Кантабрия. Клуб основан в 1983 году, домашние матчи проводит на стадионе «Санта Ана», вмещающем 1 500 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 15-е место в Сегунде B в сезоне 2013/14.

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда B - 4 сезона
 Терсера - 21 сезон
 Региональные лиги - 8 сезонов

Достижения 
 Терсера
 Победитель: 1996/97, 1997/98, 2012/13

Известные игроки 
  Иван Креспо

Ссылки 
 Профиль клуба на soccerway.com
 Профиль клуба на futbol24.com

Футбольные клубы Испании